Доло — департамент в Буркина-Фасо
 Доло — город в Буркина-Фасо
 Доло — коммуна в Италии, провинция Венеция
 Доло — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Доло — город в Эфиопии
 Доло — река во Франции